Ferenc Molnár, scrittore, drammaturgo e giornalista ungherese
Ferenc Molnár (calciatore 1885), calciatore e allenatore ungherese
Ferenc Molnár (calciatore 1891), calciatore e allenatore ungherese
Ferenc Molnár (calciatore 1967), calciatore ungherese